Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2022 – 19. edycja międzynarodowego turnieju siatkarskiego, mającego na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej na świecie, zorganizowana pod egidą FIVB od 23 września 2022 do 15 października 2022 przez Holandię i Polskę. Tytułu mistrzowskiego broniła i obroniła reprezentacja Serbii.

Obiekty sportowe

Eliminacje 
Kwalifikacje przeprowadzono od 23 sierpnia 2019 do 19 września 2021. Do obsadzenia było 21 miejsc w turnieju finałowym, bowiem dwa z nich – zgodnie z tradycją – automatycznie przyznano reprezentacjom gospodarzy mistrzostw, a kolejne jedno – obrończyniom tytułu mistrzowskiego. Poszczególne konfederacje miały do obsadzenia następującą liczbę miejsc w turnieju finałowym Mistrzostw Świata 2022:
 Afryka (CAVB) – 2 miejsca
 Azja i Oceania (AVC) – 2 miejsca
 Ameryka Południowa (CSV) – 2 miejsca
 Europa (CEV) – 2 miejsca (+ Serbia, jako Mistrzynie Świata 2018) → łącznie 3 miejsca
 Ameryka Północna, Środkowa i Karaiby (NORCECA) – 2 miejsca
Dodatkowo zakwalifikowało się 11 najlepszych drużyn z rankingu FIVB z dnia 19 września 2021, które nie zakwalifikowały się wcześniej.

Po inwazji Rosji na Ukrainę reprezentacja Rosji została wykluczona z rozgrywek. Jej miejsce zastąpiła reprezentacja Chorwacji, jako najwyżej sklasyfikowana w rankingu FIVB drużyna spośród drużyn niezakwalifikowanych na mistrzostwa.

Uczestnicy

Losowanie 
Ceremonia losowania fazy grupowej odbyła się podczas uroczystej gali, która odbyła się 17 marca 2022 roku. Losowanie przeprowadzono stosując tzw. "system serpentyny".

Wcześniej wszystkie drużyny przydzielono do 6 koszyków, utworzonych na podstawie rankingu FIVB na koniec 2021 roku.

Grupy

Rozgrywki

Pierwsza faza grupowa

Grupa A 
Tabela

 Arnhem

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa B 
Tabela

 Arnhem

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

 Gdańsk/Sopot

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa C 
Tabela

 Arnhem

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

 Łódź

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa D 
Tabela

 Arnhem

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Druga faza grupowa

Grupa E 
Tabela

 Rotterdam

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa F 
Tabela

 Łódź

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Faza finałowa

Ćwierćfinały 
 Apeldoorn

 Gliwice

Półfinały 
 Gliwice

 Apeldoorn

Mecz o 3 miejsce 
 Apeldoorn

Finał 
 Apeldoorn

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej
2022 w polskim sporcie
2022 w Holandii
Piłka siatkowa w Trójmieście
Piłka siatkowa w Holandii
Zawody sportowe w Gdańsku
Zawody sportowe w Gliwicach
Zawody sportowe w Łodzi
Zawody sportowe w Sopocie
Apeldoorn
Arnhem
Sport w Rotterdamie
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce